Osoby o tym nazwisku:
 Cornelis van Almonde – gdański kupiec, holenderski urzędnik konsularny
 Philips van Almonde – holenderski admirał
 Pieter van Almonde – holenderski urzędnik i polityk